Ла Кодорниз има више значења:

 Ла Кодорниз (Монклова), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кодорниз, Ла Годорниз (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Кодорниз (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кодорниз (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Кодорниз, Ла Себољета (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кодорниз (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз, Ла Игерита (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кодорниз (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кодорниз, Лас Кодорнисес (Виља де Рамос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Кодорниз (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику